Хэ́миш Линкле́йтер (; род. 7 июля 1976 года, Грейт-Баррингтон, Массачусетс, США) — американский актёр и драматург. Наиболее известен по ролям Мэттью Кимбла в ситкоме «Новые приключения старой Кристин», Эндрю Кинелли в сериале «Сумасшедшие», Кларка Дебюсси в «Легионе» и отца Пола в хорроре «Полуночная месса».

Биография 
Хэмиш Линклейтер родился 7 июля 1976 года в Грейт-Баррингтоне, штат Массачусетс, США, в семье шотландского вокального педагога и профессора Кристин Линклейтер и Джеймса Линкольна Кормени, работника театра. Его дед по материнской линии — шотландский писатель Эрик Линклейтер. Воспитывался своей матерью в Беркшир-Хилс, где та стала одной из основателей театральной труппы Shakespeare & Company. Детство Хэмиша прошло в театральных кругах, уже в девять лет он дебютировал на театральной сцене. В 1994 году закончил Commonwealth School в Бостоне, после чего обучался в Амхерстском колледже.

Карьера 
В 1996 году с роли Тома Сойера в постановке «Приключений Гекльберри Финна» в Актёрском театре Луисвилля в Кентукки началась профессиональная актёрская карьера Линклейтера. В 1998 году он был удостоен высоких оценок за участие в составе труппы The Acting Company в постановке шекспировской пьесы «Ромео и Джульетта» и антологии Огонь любви на театральных сценах Нью-Йорка и Лондона. В том же 1998 году Линклейтер играл роль гробокопателя в спектакле «Гидриотафия или смерть доктора Брауна» театральной труппы из Беркли в Калифорнии. Затем он играл ведущие роли в шекспировской классике «Мера за меру» и «Сон в летнюю ночь», поставленной Питером Холлом в Амансонском театре Лос-Анджелеса. В сезоне 1999—2000 Линклейтер играл роль Лаэрта в «Гамлете», поставленном Нью-Йоркским Шекспировским фестивалем.

В 2000 году вышел первый художественный фильм с участием Линклейтера — независимая лента «Грув», рассказывающая о подпольной рейв-сцене Сан-Франциско. В фильме Хэмиш исполнил роль Дэвида, застенчивого писателя, впервые погружающегося в атмосферу вечеринок. Осенью того же года Линклейтер получил одну из главных ролей в медицинском телесериале «Скрещивание Гидеона», продержавшемся в эфире ABC только один сезон.

Широкую известность Линклейтер приобрёл благодаря съёмкам в ситкоме канала CBS «Новые приключения старой Кристин», где он на протяжении всех пяти сезонов, с 2006 по 2010 годы, играл роль Мэттью, брата главной героини, которую играла Джулия Луи-Дрейфус. В качестве приглашённого актёра Линклейтер снимался в сериалах «Американские мечты» (2004), «Мёртвые до востребования» (2007), «Дурнушка» (2009), «Эта страшная буква „Р“» (2012), «Хорошая жена» (2012—2013) и ряде других.

В 2011 году Линклейтер получил премию Obie за свою игру в офф-бродвейском спектакле «Школа лжи». В том же году он дебютировал на Бродвее в постановке «Семинар», где играл одну из главных ролей в компании Алана Рикмана, Джерри О’Коннелла и Лили Рэйб.

Личная жизнь 
21 января 2002 года Линклейтер женился на драматурге Джессике Голдберг. Пара развелась в 2012 году. У них есть дочь Люсинда Роуз (род. 2007).

С 2013 года Линклейтер состоит в отношениях с актрисой Лили Рэйб. У пары две дочери (род. 2017 и 2020). Они вместе снимались в фильме «Сон в летнюю ночь», который был выпущен в 2017 году, и ряде других проектов.

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 

Лауреаты премии Obie
Выпускники Школы Содружества
Выпускники Амхерстского колледжа
Киноактёры США